GOG est un sigle qui peut désigner :
 GOG (où GOG provient du vrai nom du rappeur Genival Oliveira Gonçalves), un rappeur brésilien ;
 Good Old Games, l'ancien nom du site GOG.com, un service de distribution et de vente de jeux vidéo en ligne ;
 Gudme Oure Gudbjerg Håndbold, un club de handball danois.

Gog peut faire référence à :
 Julia Gog, une mathématicienne britannique ;
 Gog (1931), un roman de Giovanni Papini ;
 Gog, un personnage de la Bible ;
 Gog, une woreda de la région Gambela en Éthiopie ;
 Gog, un genre éteint de trilobites ;
 Gog, un film de Herbert L. Strock, sorti en 1954.